Wilhelm Hübsch ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Hübsch (Oberamtmann) (1804–1866), deutscher Verwaltungsjurist
 Wilhelm Hübsch (Politiker) (1848–1928), deutscher Jurist und Politiker, MdL Baden